Okręg wyborczy Newport (Isle of Wight)
 Okręg wyborczy Newport (Kornwalia)
 Okręg wyborczy Newport (Monmouthshire)